

Luoghi 
 Leoncavallo – centro sociale autogestito milanese
 Teatro Ruggero Leoncavallo Torino – teatro di Torino

Musica 
 Leoncavallo Live – album live degli Üstmamò del 1994

Persone 
 Ruggero Leoncavallo – musicista italiano